Боерица може да се отнася за:

 Боерица, село в община Ихтиман;
 Боерица – хижа на Витоша.